Niemistö kan syfta på:

 Niemistö – en by i Strömfors kommun Nyland, se Näsby, Strömfors kommun
 Niemistö-gruppen – ett finskt företag
 Tony Niemistö (1963–), födelsenamn för Tony Reno, den förste trumslagaren i Europe